Samuele Conti (Erba, 14 september 1991) is een Italiaans wielrenner die anno 2016 rijdt voor Wilier Triestina-Southeast.

Carrière 
Als amateur reed Conti twee seizoenen voor de Italiaanse club Team Colpack en een seizoen voor Palazzago Elledent Rad Logistica. In 2014 tekende hij zijn eerste profcontract bij Neri Sottoli. Zijn debuut voor die ploeg maakte hij in de Zwitserse 1.1-koers GP Lugano. Hier eindigde hij op plek 74. Zijn beste resultaat behaalde hij door in de achtste etappe van de Ronde van het Qinghaimeer derde te worden. In 2015 nam hij namens Southeast deel aan de Ronde van Lombardije, maar reed deze niet uit. In 2016 nam Conti deel aan Milaan-San Remo, waar hij enkel zijn ploeggenoot Jakub Mareczko en Axel Domont voorbleef. 

Op 17 september 2016 maakte de UCI bekend dat Conti op 13 augustus 2016 positief had getest bij een out-of-competition dopingcontrole. Hij testte positief op het groeihormoon GHRP-2. Eind oktober werd bekend dat de Italiaan voor drie jaar en zeven maanden werd geschorst. De voorgaande jaren hadden al diverse renners van de ploeg van Angelo Citracca positief getest op doping. Danilo Di Luca en Mauro Santambrogio waren de bekendste voorbeelden daarvan.

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Ploegen 
 2014 –  Neri Sottoli
 2015 –  Southeast
 2016 –  Wilier Triestina-Southeast

Italiaans wielrenner